Henderson je priimek več oseb:
 George Burton Henderson, britanski general
 Harold Gordon Henderson, britanski general
 Nevile Meyrick Henderson, britanski diplomat